Vítonice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Vítonice (okres Kroměříž)
Vítonice (okres Znojmo)